Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Noam Okun e Amir Weintraub che hanno battuto in finale Todd Widom e Michael Yani 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Amer Delić /  Tim Smyczek (quarti di finale)
 Scoville Jenkins /  Alex Kuznetsov (semifinali)

 Alessandro Da Col /  Andrea Stoppini (primo turno)
 Todd Widom /  Michael Yani (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2008